Барбарис монетный, или Барбарис монетовидный (), — кустарник, вид рода  семейства .

В культуре встречается редко.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Среднюю Азию (Тянь-Шань, Памиро-Алай) и Иран. Описан с реки Ягноб.

Произрастает по каменистым склонам гор.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой до 4 м, сильно ветвистый. Веточки буроватые или пурпурные, в молодости сизоватые.

Листья кожистые, почти округлые, длиной до 3—4 см, шириной до 3 см, цельнокрайные или в верхней части немного зубчатые, на верхушке всегда с шипиком, к основанию клиновидно суженные. Колючки простые или тройчатые.

Кисти пазушные, длиной до 6 см, 20—(и более)-цветковые. Чашелистики и лепестки обратнояйцевидные.

Ягоды яйцевидно-шаровидные, красные, длиной 5—6 мм. Семена обратнояйцевидные.

Цветёт в мае — июне. Плодоносит в сентябре.

Таксономия 
Вид Барбарис монетный входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Азии